История сэра Чарльза Грандисона () — роман английского писателя Сэмюэла Ричардсона, впервые опубликованный в 1753 году.

Сюжет 
Главный герой романа — идеальный джентльмен. Грандисон умён, красив, добродетелен, ему чужда мещанская мораль; он спасает юную провинциалку Харриет Байрон, которую похитил повеса сэр Харгрейв Полликсфен. Та влюбляется в своего спасителя, но сэр Чарльз связан обещанием жениться на итальянской аристократке Клементине делла Порретта. В конце концов Клементина решает, что не хочет выходить замуж за протестанта, и Грандисон женится на Харриет.

Восприятие 
Роман получил неоднозначные оценки первых читателей и представителей более поздних эпох. Так, Вальтер Скотт отмечал, что в «Грандисоне» слишком много авторских рассуждений и бесед на отвлечённые темы, из-за чего страдает действие. Джейн Остин очень любила этот роман Ричардсона. Критики XX века отмечают, что роман может считаться относительной творческой неудачей по сравнению с «Клариссой» в том числе из-за чрезмерной добродетельности главного героя.

Примечания 

Романы Сэмюэля Ричардсона